Фамилија Васкез има више значења:

 Фамилија Васкез, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Васкез, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Васкез, Ехидо Пачука (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Васкез, Ехидо Тореон Парсела Синкуента и Трес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Васкез, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Васкез (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику